Дания принимала участие в зимних Олимпийских играх 2014, которые проходили в Сочи, Россия с 7 по 23 февраля 2014 года. Знаменосцем сборной Дании была выбрана скип сборной по кёрлингу Лене Нильсен.

Горнолыжный спорт 

Спортсменов — 1

Мужчины

Кёрлинг 

Основываясь на выступлениях на Чемпионатах мира по кёрлингу среди женщин 2012 и 2013, Дания квалифицировала женскую команду как одну из семи самых рейтинговых.

 Мужской турнир — 1 команда из 5 спортсменов
 Женский турнир — 1 команда из 5 спортсменов
Мужчины
 Состав команды

 Соревнование
 Групповой этап

1 сессия

2 сессия

4 сессия

5 сессия

6 сессия

8 сессия

9 сессия

11 сессия

12 сессия

Женщины
 Состав команды

 Соревнование
 Групповой этап

1 сессия 10 февраля

2 сессия 11 февраля

3 сессия 11 февраля

5 сессия 12 февраля

6 сессия 13 февраля

7 сессия 14 февраля

9 сессия 15 февраля

10 сессия 16 февраля

12 сессия 17 февраля

Лыжные гонки 

Спортсменов — 1

Мужчины
Дистанционные гонки

Спринт

Примечания 

Дания
Зимние Олимпийские игры